Poimenski seznam evroposlancev iz Irske'.

Seznam

Glej tudi 
 seznam irskih politikov
 seznam evroposlancev iz Irske
 Poimenski seznam evroposlancev
 Poimenski seznam evroposlancev po državah

Irska
Evroposlanci